Jack Hunter fait référence à plusieurs personnes ou personnages:

Personnes 
 Jack D. Hunter, écrivain
 Jack Hunter (1852-1903), un joueur de football international anglais ;
 , présentateur radio

Personnages de télévision 
 Jack Hunter, personnage de la minisérie Jack Hunter et le trésor perdu d'Ugarit, interprété par Ivan Sergei.
 Jack Hunter, personnage de la série télé Incorrigible Cory.